Никола́й Ива́нович Лопа́тин (1865 — 19 октября 1929, Суко-эль-Арба Тунис) — генерал-майор, - флота.

Биография 
1882 — окончил Морское инженерное училище имени Императора Николая I. Участник Русско-японской войны.

Генерал-майор с 30 июля 1915 года.

В Вооружённых силах Юга России и Русской Армии до эвакуации Крыма.

На 25 марта 1921 — в составе Русской эскадры в Бизерте (Тунис), в мае 1922 — октябре 1923 старший механик на линкоре «Георгий Победоносец».

В эмиграции во Франции. В 1924—1929 член Общества бывших воспитанников Морского инженерного училища в Париже.

Примечание

Литература 
 Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. — : Русский путь, 2004. — ISBN 5-85887-201-8

Выпускники Морского инженерного училища
Офицеры Русского императорского флота
Участники Русско-японской войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Участники Крымской эвакуации